De afkorting voor Scalable Vector Graphics, een op XML gebaseerde internetstandaard voor statische en dynamische vectorafbeeldingen.
 De IATA-code voor Luchthaven Stavanger Sola, een luchthaven in Noorwegen.
 VV SVG, een voetbalclub uit Tilburg
 SVG Einbeck 05, een Duitse voetbalclub uit Einbeck
 SVG Göttingen 07, een Duitse voetbalclub uit Göttingen
 Zwitserse Volkspartij, in het Duits: Schweizerische Volkspartei